Avis peut désigner :
 un Avis (rhétorique), 
 Avis Budget Group, l'entreprise américaine de location de voitures qui gère les marques Avis et Budget ;
 Avis, un poème de Paul Éluard ;
 Au Portugal :
 l'Ordre militaire d'Avis, un ordre militaire ;
 la dynastie d'Aviz, une dynastie ;
 AVIS pour Anderlik-Varga-Iskola-Sport identifie également plusieurs prototypes d'avions hongrois de chasse de l'Entre-deux-guerres ;
 Un avis technique, document validant la qualité technique d'un procédé constructif ;
 Un avis de l'Union européenne, un type d'acte de l'Union.

 Aviz, une ville dans la province d'Alentejo au Portugal ;
 Avis, un borough du comté de Clinton, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Notes et références